Suero hace referencia a varios artículos:

Medicina
 Suero fisiológico, nombre de la disolución acuosa de sal de mesa en agua.
 Suero sanguíneo o hemático.
 Suero inmunológico o antisuero, suero sanguíneo que contiene anticuerpos.

Gastronomía
 Suero de leche, producto lácteo.

Además

Véase también